Гвахира може бити:
 
 Гвахира (пустиња)

Види још 
 Ла Гвахира, вишезначна одредница